Ю́рий Конова́лов:
 Коновалов, Юрий Анатольевич (род. 1961) — советский и российский яхтсмен, ЗМС, Чемпион Мира, участник трёх Олимпийских игр

 Коновалов, Юрий Михайлович (род. 1930) — советский и российский конструктор глубоководных технических средств и комплексов, Герой Российской Федерации.
 Коновалов, Юрий Семёнович (1929—2008) — советский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Коновалов, Юрий Степанович (род. 1970) — советский и российский футболист.